Сезон 2018 – 2019 ще е 121-вия и 12-и пореден сезон на Ювентус в италианския футболен елит. Освен в Серия А, отбора участва в Купата на Италия 2018 – 19, както и в Шампионска лига 2018/19.

Състав

Треньор

Трансфери 
В посочените данни е включена само нетната стойност на трансферите без комисионни и други плащания.

Пристигнали

Напуснали

Състезания

Суперкупа на Италия

Купа на Италия

Серия А 

П – победа

Р – равенство

З – загуба

Шампионска лига 
Групова фаза

Източник: Uefa.com

Голмайстори 
Информацията е актуална към 17.4.2019 г.

Спечелени състезания 
 Серия А - 35
  Суперкупа на Италия: - 8

Източници 

Ювентус
2018/19